DML est un sigle pouvant signifier :
 data manipulation language (en français, langage de manipulation de données) ;
 Délégation à la mer et au littoral,  intégrée à la direction départementale des Territoires et de la Mer.